ITSN1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на довгому плечі 21-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 721 амінокислот, а молекулярна маса — 195 422.

Кодований геном білок за функцією належить до фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як взаємодія хазяїн-вірус, ендоцитоз, альтернативний сплайсинг. 
Білок має сайт для зв'язування з іонами металів, іоном кальцію. 
Локалізований у мембрані, клатрин-вкритих заглибинах мембрани, клітинних контактах, клітинних відростках, синапсах, .

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 21

Адаптерні білки